Premios Simón Bolívar puede referirse a:

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, premios otorgados a periodistas de Colombia.
Premios Simón Bolívar de Televisión, premios otorgados a artistas de televisión de Colombia.
Premio Internacional Simón Bolívar, premios otorgados por la UNESCO.